East Somerset Railway steht für:

 East Somerset Railway (1856), eine britische Eisenbahngesellschaft
 East Somerset Railway (1975), eine britische Museumseisenbahn